Ранчо Дуранго има више значења:

 Ранчо Дуранго (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Дуранго, Ел Торито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику